Льянес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 263,59 км². Население — 13 950 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Города-побратимы 
 Адехе, Испания (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Llanes
 Federación Asturiana de Concejos

Муниципалитеты Астурии